LGKV steht als Abkürzung für:

 Flughafen Kavala
 LG Kreis Verden, eine Leichtathletikgemeinschaft aus Niedersachsen

Abkürzung